Лемерсьє́ () — французьке прізвище.

 Валері Лемерсьє (,  1964) — французька акторка, кінорежисерка, сценаристка та співачка.
 Жак Лемерсьє (, 1585—1654) — французький архітектор.
 Луї Жан Непомюсен Лемерсьє (; 1771—1840) — французький поет, драматург і теоретик мистецтва. Член Французької академії (1810).